Часовая башня — башня, на которой размещены (или размещались в прошлом, но название сохранилось) часы — куранты с одним или несколькими циферблатами.

 Часовая башня (Битола)
 Часовая башня (Ботевград)
 Часовая башня (Выборг)
 Часовая башня (Нижний Новгород)
 Часовая башня (Фейсалабад)
 Часовая башня Святого Марка

См. также 
 Clock Tower